Трес ен Уно има више значења:

 Трес ен Уно, Лас Палапас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес ен Уно (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику